Finn – rzeka w Irlandii i Irlandii Północnej
 finn – klasa łodzi żaglowej
 Finn – postać ze świata Gwiezdnych wojen